złotówka – potoczna nazwa polskiej waluty, złotego
 Złotówka – łąka górska w Karkonoszach ze schroniskiem "Strzecha Akademicka"
 Złotówka – osada w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza
 Złotówka – skała wspinaczkowa w Nielepicach